Oetiker (ein Wohnstätten- oder Herkunftsname, nach dem Toponym Oetikon) bezeichnet folgende Schweizer Personen und Unternehmen:
 Personen:
 Edwin Oetiker (1887–1952), Schweizer Konstrukteur und Fabrikant
 Franz Anton Oetiker (1809–1852), Schweizer Kriegskommissär und Ständerat
 Heinrich Oetiker (1886–1968), Schweizer Architekt
 Julius Oetiker (1877–1956), Schweizer Jurist und Staatsbeamter

 Unternehmen:
 Oetiker & Co. Motorwagenfabrik, Zürich-Albisrieden; siehe Edwin Oetiker#Unternehmen
 Oetiker Motorbremsen AG; siehe Edwin Oetiker#Unternehmen
 Hans Oetiker AG, Maschinen- und Apparatefabrik; siehe Oetiker-Gruppe
 Oetiker-Gruppe, Horgen